De Rally van San Remo 1987, formeel 29º Rallye Sanremo, was de 29e editie van de rally van San Remo en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap Rally in 1987. Het was de 172e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in San Remo.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Ita
Rally van San Remo